Nazımiye (district), een Turks district in de provincie Tunceli
 Nazımiye (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Nazımiye